Nyboholm kan avse

Nyboholms bruk – ett bruk i Småland
Nyboholm, Skara – en stadsdel i Skara